

Događaji

Rođenja 
 Filip II. Makedonski, makedonski kralj i Otac Aleksandra III. Velikog i Filipa III. Makedonskog

Smrti